Гуамское ущелье () — узкое глубокое ущелье, в верховьях реки Курджипс. Ущелье расположено между хребтами Гуама и Лаго-Наки, резко обрываясь четырёхсотметровыми скалами к долине реки Курджипс. Находится на территории Апшеронского района Краснодарского края.

Этимология 
Название топонима восходит к адыгскому Гъуамэ, что в переводе означает — «затхлый воздух» или «зловонье». Согласно другой версии, название возможно происходит от адыгского Гъомэ — «запах омелы», где гъо — «омела» и мэ — «запах».

Описание 

Длина ущелья составляет чуть более 5 км, а глубина около 400 м, местами оно сужается до 2 м в ширину. 

В ущелье восстановлена узкоколейная железная дорога, проложенная ещё в 1930-е годы. По состоянию на октябрь 2017 года полотно не восстановлено. Завал можно пересечь пешком по тропе.

Круглый год по отремонтированному участку дороги (1,7 км) ходят две мотодрезины, а также прогулочный поезд, который регулярно перевозит туристов.

Реликтовые леса отличаются разнообразием, в них произрастают самшит, пихта, тис ягодный, бук.

Галерея

Примечания

См. также 
 Гуамка

Литература 
 Ковалев В. В., Бормотов И. В., Иваненко А. М. Горная Адыгея. Путеводитель. — Майкоп, Качество, 2009
 Литвинская С. А., Лозовой С. П. Памятники природы Краснодарского края. Краснодар, 2005

Ссылки 
 Фотографии и описание Гуамского ущелья
 Видеоэкскурсия по Гуамскому ущелью, съёмки с квадрокоптера. Titanwalktravel
 .

Ущелья Краснодарского края